SFF steht für:

 Safe Failure Fraction, Anteil der sicheren Ausfälle nach IEC 61508 als eines der zentralen Merkmale für die Sicherheit von elektrischen Systemen
 Sarajevo Film Festival, jährliches internationales Filmfestival
 Schicke Führs Fröhling, deutsche Progressive-Rock-Band
 Service Switching Function, Bestandteil des IP Multimedia Subsystems, siehe IP Multimedia Subsystem #IP Multimedia Service Switching Function (IM-SSF)
 Seychelles Football Federation, der Fußballverband der Seychellen
 Small Form Factor, ein Formfaktor bei Computern
 Somali Football Federation, der Fußballverband von Somalia
 Space Frontier Foundation, eine Organisation zur Förderung privater Weltraumunternehmen 
 Special Frontier Force, eine spezialisierte indische Militäreinheit
 Structured Fax File, ein Dateiformat zum Speichern von Faxen  

Siehe auch:
 SvFF

Abkürzung